La Coupe de France de volley-ball 2010-11 oppose les onze équipes françaises de volley-ball de Ligue A.

Listes des équipes en compétition 
Ligue A
Béziers VB
SES Calais
RC Cannes
Le Cannet-Rocheville
Évreux VB
Istres OP
ASPTT Mulhouse
Nantes Volley
AS Saint-Raphaël
Stade-Français-Saint-Cloud
Vandœuvre-Nancy
Venelles VB
Division Excellence
USSP Albi
Quimper Volley 29
Nationale 2
MO Mougins
Dangeul-Yvrés Savigné VB
Régionale
Besançon VB
Montagnac Pezenas VB

Formule de la compétition

Seizièmes de finale 

|-align=center bgcolor=#e6e6e6

|}

Phase finale

Liens externes 

2010-2011
Volley-ball F
Coupe F